L'Open d'Irlande du Nord 2022 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2022-2023, qui se déroule du 16 au 23 octobre 2022 au Waterfront Hall de Belfast, en Irlande du Nord. Il est parrainé par le groupe BetVictor, société britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la première épreuve des Home Nations Series, un ensemble de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2022-2023 de snooker. Il se poursuivra en novembre avec l'Open d'Écosse, en décembre avec l'Open d'Angleterre et se terminera en février 2023 avec l'Open du pays de Galles. La victoire en est symbolisée par le trophée Alex Higgins (Alex Higgins Trophy), nom donné en souvenir du double champion du monde nord-irlandais décédé en 2010.

Mark Allen est le tenant du titre, il avait remporté son open national l'an passé en battant John Higgins en finale, sur une manche décisive.

Faits marquants 
Les  et  mondiaux, Ronnie O'Sullivan et Judd Trump sont sortis dès le premier tour à Belfast, respectivement par David Grace et Aaron Hill.

La finale est contestée entre Zhou Yuelong et Mark Allen. Zhou a notamment éliminé Shaun Murphy, David Gilbert et Anthony McGill pour disputer une troisième finale en tournoi classé. Quant au nord-irlandais, il a sorti Mark Williams en quarts de finale et Neil Robertson en demi-finales.

Mark Allen défend son titre national avec succès, en battant Zhou Yuelong 9 manches à 4, alors que le chinois menait 4 manches à 1.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est présentée ci-dessous :

 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finale : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Pré-Qualifications 
Deux joueurs amateurs nord-irlandais ont été invités en tant que wildcards. Le total des participants atteignant 129 joueurs, un match de pré-qualification a été disputé.

  Joel Connolly 0-4  Robbie McGuigan

Qualifications 
Ces matchs ont lieu du 23 au 28 août 2022 au Robin Park Leisure Centre de Wigan, hormis les matchs des joueurs du top 16 mondial qui se déroulent au Waterfront Hall de Belfast le 16 octobre 2022. Ils sont tous disputés au meilleur des 7 manches.

Tableau principal

Finale

Centuries

Tableau principal 

 141  Lu Ning
 139, 128, 111  Mark Williams
 139  Gerard Greene
 138, 103  Yan Bingtao
 136, 123, 109, 108, 102, 100  Mark Allen
 135, 132, 130, 130, 127, 121, 110, 100  Zhou Yuelong
 135, 120, 114, 107, 102  Neil Robertson
 134, 132, 132, 103  David Gilbert
 134, 123, 104  Lyu Haotian
 133, 132, 113, 112, 105, 101  Anthony McGill
 132  Mark Selby
 128  Jackson Page
 127  Martin Gould
 127  Jack Lisowski
 127  Pang Junxu
 126  Kyren Wilson
 124  John Higgins
 123, 107, 107, 102  Stephen Maguire
 118  Alexander Ursenbacher
 115  David Grace
 114, 109  Judd Trump
 111, 106  Luca Brecel
 111  Sam Craigie
 111  Ding Junhui
 110, 100  Tom Ford
 110  Stuart Bingham
 108  Jimmy Robertson
 106, 100  Barry Hawkins
 102  Fan Zhengyi
 101, 100  Xiao Guodong
 101  Craig Steadman
 100  Ben Woollaston

Qualifications 
 138  Stephen Maguire
 136  Stuart Carrington
 134  Si Jiahui
 134  Hossein Vafaei
 132  Jimmy White
 125, 104  David Gilbert
 118  Robert Milkins
 115  Dean Young
 112  Jak Jones
 110  Ryan Day
 107  Jackson Page
 102  Craig Steadman
 102  Ben Woollaston
 101  Louis Heathcote

Notes et références

Notes

Références 

2022
Snooker en 2022
Sport en Irlande du Nord en 2022